

Niemcy 
 Steinburg – dzielnica gminy Finneland w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Burgenland
 Steinburg – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Stormarn
 Steinburg – powiat w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn